Korálovec může znamenat:
 Korálovec (had) – Micrurus, rod jedovatých hadů z čeledi korálovcovitých
 Korálovec žlutavý
 Korálovec (houba) – Hericium, rod stopkovýtrusných hub z čeledi korálovcovité (Hericiaceae)
 Korálovec bukový
 Korálovec jedlový
 Korálovec ježatý
 Korálovec (rostlina) – též zarděnice (Erythrina), rod rostlin